Le qualificazioni del singolare femminile dell'US Open 2022 sono state un torneo di tennis preliminare, svolto dal 23 al 26 agosto 2022, per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatrici aventi diritto, a queste sono subentrate i lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ana Bogdan (secondo turno)
  Zhu Lin (secondo turno)
  Panna Udvardy (primo turno)
  Linda Nosková (qualificata)
  Viktorija Golubic (qualificata)
  Kamilla Rakhimova (ultimo turno, lucky loser)
  Misaki Doi (ultimo turno)
  Viktorija Tomova (ultimo turno)
  Elisabetta Cocciaretto (qualificata)
  Laura Pigossi (primo turno)
  Wang Qiang (secondo turno)
  Chloé Paquet (ultimo turno)
  Katie Volynets (primo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Olga Danilović (primo turno)
  Sara Errani (primo turno)

  Cristina Bucșa (qualificata) 
  Jang Su-jeong (primo turno) 
  Vitalija D'jačenko (secondo turno) 
  Julia Grabher (primo turno) 
  Simona Waltert (secondo turno) 
  Darija Snihur (qualificata) 
  Irina Bara (primo turno) 
  Mirjam Björklund (secondo turno) 
  Katie Boulter (secondo turno) 
  Moyuka Uchijima (ultimo turno) 
  Ėrika Andreeva (qualificata) 
  Clara Burel (qualificata) 
  Ylena In-Albon (primo turno) 
  Réka Luca Jani (secondo turno) 
  Maddison Inglis (ultimo turno) 
  Kateryna Baindl (secondo turno)

Qualificate 

  Fernanda Contreras
  Cristina Bucșa
  Léolia Jeanjean
  Linda Nosková
  Viktorija Golubic
  Ėrika Andreeva
  Clara Burel
  Viktória Kužmová

  Elisabetta Cocciaretto 
  Elina Avanesjan 
  Darija Snihur 
  Linda Fruhvirtová 
  Yuan Yue 
  Sára Bejlek 
  Catherine Harrison 
  Ashlyn Krueger

Lucky loser 

  Kamilla Rachimova

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2022